Le tournoi de tennis de Zurich est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2007, classée en catégorie Tier I, se dispute du 15 au .

Justine Henin remporte le simple dames. En finale, elle bat Tatiana Golovin, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Květa Peschke et Rennae Stubbs.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Zurich
 Saison 2007 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 2007
Zurich
Sport en Suisse en 2007
Tennis en octobre 2007